Ва́нин — русская фамилия.

Ванин 
 Ванин, Александр Иванович (1892—1978) — советский учёный-лесовод, преподаватель.
 
 Ванин, Андрис (род. 1980) — латвийский футболист.
 Ванин, Валерий Иванович (род. 1955) —  советский футболист.
 
 Ванин, Дмитрий Ефимович (1928—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Ванин, Евгений Алексеевич (1947—1989) — капитан 1-го ранга, командир подводной лодки К-278 «Комсомолец».
 
 Ванин, Михаил Валентинович (род. 1960) — российский дипломат.
 
 
 Ванин, Степан Иванович (1891—1951) — учёный-лесовод, фитопатолог; профессор.
 Ванин, Фёдор Варламович (1922—1996) — генерал-майор Советской армии, Герой Советского Союза.
 Ванин, Феодосий Карпович (1914—2009) — советский легкоатлет, тренер.



См. также 
 Ванино